BiH:
 Seljani (zapadno od Konjica), naseljeno mjesto u općini Konjic
 Seljani (južno od Konjica), naseljeno mjesto u općini Konjic
 Seljani (Nevesinje, BiH), naseljeno mjesto u općini Nevesinje
 Seljani (Rogatica, BiH), naseljeno mjesto u općini Rogatica

Crna Gora:
 Seljani (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine